Stefan Lindgren kan syfta på:

 Stefan Lindgren (född 1949), författare
 Stefan Lindgren (född 1960), pianist och kompositör